Самаевка — топоним:

 Самаевка — село, Клиновское сельское поселение, Ковылкинский район, Мордовия.
 Самаевка — посёлок, Клиновское сельское поселение, Ковылкинский район, Мордовия.
 Самаевка — станция Куйбышевской железной дороги.

См. также 
 Новая Самаевка — деревня, Мамолаевское сельское поселение, Ковылкинский район, Мордовия
 Старая Самаевка — село, Рыбкинское сельское поселение, Ковылкинский район, Мордовия